Ciutadella de les Toixoneres, jaciment arqueològic de la Ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès).
 Cova de les Toixoneres, una de les dues coves que formen el complex de la Cova del Toll, a Moià (Moianès).